The Way We Were – album amerykańskiej piosenkarki Barbary Streisand, wydany w 1974 roku. Zawierał tytułową piosenkę z filmu Tacy byliśmy. Zarówno piosenka jak i film spotkały się z wielkim sukcesem, torując tym samym drogę albumowi na szczyt list sprzedaży. Płyta dotarła do miejsca 1. amerykańskiego zestawienia Billboard 200 i uzyskała tam status podwójnie platynowej.

Lista utworów 
 Strona A

 Strona B

Przypisy 

Albumy Barbry Streisand
Albumy muzyczne wydane w roku 1974